Holy Fvck Tour — седьмой концертный тур американской певицы Деми Ловато, который начнался 13 августа 2022 года в Спрингфилде, США, и закончился 6 ноября того же года в Ирвинге. Тур был проведён в поддержку восьмого студийного альбома певицы — Holy Fvck.

Предыстория 

6 июня Ловато анонсировала свой восьмой студийный альбом Holy Fvck. На следующий день Ловато объявила, что она отправится в концертный тур в поддержку альбома. Американская хард-рок-группа Dead Sara и певица Royal & the Serpent будут выступать на разогреве в Североамериканском этапе турне. Гитаристом шоу выступила известная американская гитаристка Нита Штраус.

Ранее было подтверждено, что Ловато выступит на нескольких ярмарках штата, включая ярмарки штата Иллинойс и Айова. Годом ранее она также была объявлена в качестве одного из исполнителей на фестивале Rock in Rio в Бразилии.

Сет-лист 
Сет-лист взят из концерта в Спрингфилде, и может не соответствовать всем концертам турне.

 «Holy Fvck»
 «Freak»
 «Substance»
 «Eat Me»
 «Confident»
 «Here We Go Again»
 «Remember December»
 «La La Land»
 «La La» (кавер на Эшли Симпсон)
 «Don't Forget»
 «The Art of Starting Over»
 «4 Ever 4 Me»
 «Iris» (кавер на The Goo Goo Dolls)
 «Sorry Not Sorry»
 «City of Angels»
 «Skyscraper»
 «29»
 «Heart Attack»
 «Skin of My Teeth»
 «Happy Ending»
 «Cool for the Summer»

Даты концертов

Примечания

Источники 

Концертные туры 2022 года